

Литература 
 Летопись — исторический жанр, представляющий собой погодовую запись исторических событий.
 Русские летописи
 Белорусско-литовские летописи
 Летописи Молдавского княжества
 Летописи (Паралипоменон) — две канонические книги Танаха и Ветхого Завета.
 «Полное собрание русских летописей» — книжная серия, в которой изданы русские летописи.

Другое 
 «Летопись» — издательство православной литературы.
 «Летопись» — журнал, издававшийся в Петрограде в 1915—1917 годах.
 «Летопись» — цикл радиопрограмм на «Нашем радио».
 «Летопись» — студия документального кино киностудии «Беларусьфильм».
 «Летопись» — Ленинградская группа художников-нонконформистов.